Alonso Martínez puede hacer referencia a:

Personas

 Alonso Martínez (siglo XIV)  alarife de la Catedral de Sevilla entre 1386 y 1396.

 Alonso Martínez de Rivera (15??-1600), conquistador de Perú.
 Alonso Martínez (c. 1544 - 1588) noble español del siglo XVI, uno de los comandantes de la Armada Invencible.
 Alonso Martínez de Espinar (1588 -1682), ballestero real, autor del Arte de ballestería y montería (1644).
 Alonso Martínez de la Torre (15??-1604), obispo de Oviedo (España).
 Alonso Martínez (1612-1688), escultor español del barroco.
 Manuel Alonso Martínez (1827-1891), jurista y político español.
 Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (n.1950) aristócrata español.
 Alonso Martínez (n. 1998) futbolista costarricense.

Lugares
 Estación de Alonso Martínez, estación del Metro de Madrid.
 Plaza de Alonso Martínez, plaza en Madrid.